Kirill Leonidovich Khaliavin (en russe : Кирилл Леонидович Халявин; né le  à Kirov) est un patineur russe naturalisé espagnol et qui pratique la danse sur glace avec Sara Hurtado.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Ksenia Monko pour la Russie (7 saisons : 2009-2016)
 Sara Hurtado pour l'Espagne (6 saisons : 2016-2022)

Notes et références

Liens externes

Patineur artistique espagnol
Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en novembre 1990
Naissance à Kirov (oblast de Kirov)